Aluoch est un nom propre kenyan.

  (1990-), footballeuse kényane ;
  (-), homme politique kényan ;
 Joyce Aluoch (1947-), juge kényane de la Cour pénale internationale à La Haye ;
 Rosemary Aluoch (1976-2020), footballeuse kényane.

Patronyme kényan